Кубок обладателей кубков КОНКАКАФ 1994 — 3-й розыгрыш турнира. Турнир был сыгран с 12 ноября 1993 года по 4 декабря 1994 года. Трофей впервые завоевал мексиканский клуб «Некакса».

Зональный этап в Карибской зоне

Предварительный раунд

Первый раунд 

|}

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал

Чемпион

Примечания

Ссылки 

 RSSSF

КОНКАКАФ